

Patronyme 
 Jérôme de Noirmont, galeriste français d'art contemporain.

Toponyme 
 Noirmont, ancien village constituant aujourd’hui une des deux parties du village belge de Cortil-Noirmont situé en Région wallonne.
 Le Noirmont, commune suisse du canton du Jura.
 Le Noirmont (montagne), sommet du massif du Jura et le district franc fédéral du Noirmont, zone de protection de la nature.
 Cortil-Noirmont, section de la commune belge de Chastre située en Région wallonne.
 Tumuli de Noirmont, double tombe gallo-romaine située à Noirmont.
 Ligne Le Noirmont – Tramelan – Tavannes, ligne ferroviaire qui composent le réseau des Chemins de fer du Jura.
 Vingtaine de Noirmont, une des quatre vingtaines de la paroisse de Saint-Brélade de Jersey.
 Ligne La Chaux-de-Fonds – Le Noirmont – Glovelier, une des trois lignes ferroviaires qui composent les Chemins de fer du Jura.
 Église Saint-Pierre de Noirmont, église de style classique située à Noirmont.

Homonymie
Toponymie
Homonymie de patronyme